JIY est un sigle qui peut désigner :
 Yang Joon-il, un chanteur américain d'origine coréenne.

Jiy est un nom qui peut désigner :
 , un village et une municipalité d'Azerbaïdjan.